«Иска́тель» — советский и российский литературный альманах (c 1997 года — ежемесячный журнал). Издаётся с 1961 года. Публикует фантастические, приключенческие, детективные, военно-патриотические произведения, научно-популярные очерки и статьи. В 1961—1996 годах — приложение к журналу «Вокруг света».

Первоначально роль главного редактора была возложена на главного редактора материнского издания – В.С.Сапарина.

В первую редколлегию входили писатели-фантасты Иван Ефремов, Александр Казанцев и Николай Томан.

С 1996 года, по инициативе руководившего в то время журналом «Вокруг света» Александра Полещука, — независимое издание.

История 
Основан как литературное приложение к географическому научно-популярному журналу ЦК ВЛКСМ «Вокруг света». В 1961—1996 годах выходил шесть раз в год, с 1997 года — ежемесячно. С 1996 года выпускается одноимённым издательством как самостоятельный журнал.

В «Искателе» регулярно публиковались произведения советских и российских мастеров фантастической и приключенческой литературы, в том числе:

 Дмитрия Биленкина,
 Кира Булычёва,
 Севера Гансовского,
 Георгия Гуревича,
 Анатолия Днепрова,
 Михаила Емцева и Еремея Парнова,
 Лазаря Лагина,
 Ольги Ларионовой,
 Георгия Мартынова,
 Владимира Михайлова,
 Романа Подольного,
 братьев Стругацких,
 Льва Успенского; 
переводы произведений —

 Айзека Азимова,
 Уильяма Айриша,
 Рэя Брэдбери,
 Эрла Стэнли Гарднера,
 Франсиса Карсака,
 Артура Кларка,
 Агаты Кристи,
 Станислава Лема,
 Синклера Льюиса,
 Клиффорда Саймака,
 Жоржа Сименона,
 Рекса Стаута,
 Дика Фрэнсиса,
 Роберта Хайнлайна,
 Джеймса Хедли Чейза,
 Гилберта Кийта Честертона,
 Роберта Шекли 
 и других известных зарубежных авторов.
В 1961—1972 и 1978 годах в рубрике «Листая старые страницы» печатались незаслуженно забытые (в том числе переводные) фантастические и приключенческие произведения прежних лет.

В 1973 году в издательстве «Молодая гвардия» вышел сборник «Мир Искателя» — антология избранных повестей и рассказов, опубликованных в альманахе в 1961—1972 годах, с подробной библиографией за этот период.

Библиография 
В библиографическом списке представлены произведения научно-фантастического, детективного, приключенческого, военно-патриотического и документального жанров, а также научно-популярные очерки и статьи, воспоминания и репортажи, пародии, юморески, киносценарии, шутки, памфлеты и другие материалы, опубликованные в журнале с 1961 по июнь 2019 года включительно.Для некоторых произведений указаны иллюстрировавшие их художники.

Транскрипция имён зарубежных авторов приведена к современной. Для русскоязычных авторов по возможности указаны инициалы отчеств.

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 
 

Журналы России по алфавиту
Журналы на русском языке
Журналы СССР
Печатные издания, возникшие в 1961 году
Фантастические журналы России
Фантастические журналы СССР
Фантастические журналы на русском языке
Приложения к журналу «Вокруг света»